Mokry Dwór ist der Name folgender Orte in Polen:

Mokry Dwór (Pruszcz Gdański), Ortschaft in der Gemeinde Pruszcz Gdański, Woiwodschaft Pommern
Mokry Dwór (Siechnice), Ortschaft in der Gmina Siechnice, Woiwodschaft Niederschlesien